Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro rozgrywane było pomiędzy 6-12 sierpnia, na stadionie Sambódromo.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 W zawodach indywidualnych wystąpi 64 zawodników i 64 zawodniczek. Każdy kraj może wystawić po trzech zawodników i trzy zawodniczki.
 W zawodach drużynowych wystartuje 12 zespołów po trzy osoby. Każdy członek zespołu ma zapewniony udział również w zawodach indywidualnych. Pozostałe państwa mogą wystawić maksymalnie po jednym zawodniku.
 Miejsce w zawodach drużynowych otrzymała Brazylia, jako gospodarz igrzysk. W zawodach indywidualnych przyznane zostaną po trzy "dzikie karty".
 Awans na zawody drużynowe można uzyskać poprzez mistrzostwa świata (8 miejsc) oraz Puchar Świata (3 miejsca)
 Awans na zawody indywidualne oprócz członków drużyn uzyskają zawodnicy z mistrzostw świata (8 miejsc), mistrzowie kontynentów (1 miejsce dla każdego) i zwycięzcy Pucharu Świata (3 miejsca).

Rezultaty

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Łucznictwo na stronie igrzysk olimpijskich  [dostęp 2016-08-13]

Przypisy 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016